Мурро Беккариа (; ? — 1259, Павия) — представитель рода Беккариа, правитель Павии до 1259 года.

Биография 
Мурро был представителем знатного рода Беккариа. Первые представители этого рода переселились в Павию из области . Уже в XIII веке семья имела большое влияние в Италии, Беккариа посредством династических браков установили родственные связи с представителями сеньоральных родов, консулами и подеста различных городов. Представители этого рода становились епископами, аббатами, консулами и подеста.

Сначала Мурро был подеста в Бергамо и в Пьяченце, а позднее стал народным капитаном в Павии. С XII века Павия имела права самоуправления и учреждения в городе органов коммуны. Со времен походов Фридриха I Барбароссы Павия традиционно поддерживала императоров в их борьбе с Римскими Папами и Ломбардской лигой, поэтому на протяжении XIII и XIV веков в городе правящей партией были гибеллины.

Мурро Беккариа возглавил партию гибеллинов в Павии. После смерти Мурро в 1259 году ему наследовал его сын Джованни.

Примечания

Литература 
 Mario Merlo. I Beccaria di Pavia nella storia lombarda. — Pavia, 1981.
 Giuseppe Robolini. Notizie appartenenti alla storia della sua patria. — Vol. VI. — Pavia 1830. In particolare la nota TT presenta un’ampia monografia sulla casata
 Dino Beccaria. I Beccaria. — Voghera, 1959.

Ссылки 
  Биографический словарь Итальянцев — Т. 7 (1970): Манфредо Беккариа

Мурро
Капитаны народа (Павия)
Правители Европы XIII века